Чугуновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Чугуновка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Чугуновка — хутор в Павловском районе Воронежской области.
 Чугуновка — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.

Украина 
 Чугуновка — село в Великобурлукском районе Харьковской области.